Le Rê-Horakhty assis, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section C « Divinités anthropomorphes » de la liste de Gardiner ; il y est noté C2.

Il représente le dieu Rê sous forme hiéracocéphale (falco peregrinus) Rê-Horakhty assis, portant la croix ânkh (hiéroglyphe égyptien S34) dans ses mains et le disque solaire sur sa tête. Il est translitéré Rˁ.

Notes et références

Bibliographie 

 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique